Oberstrahlbach ist ein Ortsname:

 Oberstrahlbach (Neustadt an der Aisch), Dorf der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Oberstrahlbach (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde und Dorf der Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Niederstrahlbach
 Strahlbach
 Unterstrahlbach